

Mitologia 
 Nereidi – personaggi della mitologia greca

Persone 
 Nereide – figlia del Pirro II, re dell'Epiro, e moglie di Gelone II, tiranno di Siracusa

Astronomia 
 Nereide – satellite naturale di Nettuno

Sommergibili 
  – sommergibile della Regia Marina varato nel 1913
   – sommergibile della Regia Marina varato nel 1934